Santuario di San Calogero – luogo di culto cattolico ad Agrigento nel libero consorzio comunale di Agrigento
 Santuario di San Calogero – luogo di culto cattolico a Naro nel libero consorzio comunale di Agrigento
 Santuario di San Calogero – edificio religioso a Sciacca nel libero consorzio comunale di Agrigento
 Santuario di San Calocero (o di San Calogero) – luogo di culto cattolico a Vendone (SV)